Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra – album di Elton John del 1987
 Live in Australia – album di Chris Isaak del 2008